Степан Никитич Курдюмов — харьковский и московский второй гильдии купец, меценат, ближайший сподвижник Каразина, Карпова и Урюпина, один из главных инициаторов сбора средств на открытие Харьковского университета, где впоследствии обучался его сын. С 1793 года именитый гражданин Харькова. 4 апреля 1801 года в городе Харькове состоялись выборы бургомистра, на которых решением харьковского купечества Курдюмов был назначен главой городской управы. Курдюмов принадлежал к ближайшему кругу друзей Григория Сковороды. В архиве семьи купца сохранились фрагменты переписки Курдюмова с философом Григорием Сковородой за 1781, 1783, 1784 года. В настоящее время архив находится в РАН в Санкт-Петербурге, фонд номер 216. Благодаря этой переписке исследователям удалось детально восстановить годы странствий Сковороды по окрестным местам Харькова, а также установить некоторые факты, касающиеся его поездки в Таганрог.

Ссылки

Литература 

 Аксенов А. И. Генеалогия московского купечества XVIII в. (Из истории формирования русской буржуазии).- М.: Наука, 1988.
 Шевчук В. Пізанний и непізанний Сфінкс. Григорій Сковорода сучасними очима. К., 2008.

Персоналии по алфавиту
Купцы Российской империи
Меценаты Российской империи